|-
|(72001)||2000 WX188|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,109|| align=right|1,61|| align=right|3,664||MBA||18. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72002)||2000 WP191|| align=right|15,3|| align=right|2,286|| align=right|0,078|| align=right|7,06|| align=right|3,457||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72003)||2000 XP2|| align=right|16,9|| align=right|2,243|| align=right|0,038|| align=right|7,25|| align=right|3,358||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72004)||2000 XS3|| align=right|14,3|| align=right|2,585|| align=right|0,180|| align=right|12,92|| align=right|4,155||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72005)||2000 XV6|| align=right|15,5|| align=right|2,296|| align=right|0,048|| align=right|6,45|| align=right|3,479||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72006)||2000 XJ7|| align=right|16,3|| align=right|2,190|| align=right|0,106|| align=right|5,44|| align=right|3,240||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72007)||2000 XM7|| align=right|15,9|| align=right|2,209|| align=right|0,159|| align=right|6,66|| align=right|3,283||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72008)||2000 XV7|| align=right|14,2|| align=right|2,304|| align=right|0,146|| align=right|21,64|| align=right|3,496||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72009)||2000 XF8|| align=right|16,2|| align=right|2,243|| align=right|0,183|| align=right|6,52|| align=right|3,358||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72010)||2000 XZ8|| align=right|16,0|| align=right|2,237|| align=right|0,151|| align=right|7,96|| align=right|3,344||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72011)||2000 XL10|| align=right|15,9|| align=right|2,458|| align=right|0,078|| align=right|15,41|| align=right|3,852||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72012)||2000 XT10|| align=right|15,6|| align=right|2,352|| align=right|0,077|| align=right|5,27|| align=right|3,606||MBA||4. december 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(72013)||2000 XN11|| align=right|14,2|| align=right|2,576|| align=right|0,145|| align=right|18,80|| align=right|4,133||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72014)||2000 XD12|| align=right|16,4|| align=right|2,374|| align=right|0,089|| align=right|7,05|| align=right|3,658||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72015)||2000 XC13|| align=right|14,5|| align=right|2,772|| align=right|0,158|| align=right|11,66|| align=right|4,615||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72016)||2000 XF13|| align=right|14,6|| align=right|2,583|| align=right|0,125|| align=right|13,84|| align=right|4,151||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72017)||2000 XK13|| align=right|14,4|| align=right|2,425|| align=right|0,253|| align=right|13,32|| align=right|3,775||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72018)||2000 XN13|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,143|| align=right|13,84|| align=right|4,090||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72019)||2000 XV14|| align=right|14,5|| align=right|2,727|| align=right|0,139|| align=right|14,44|| align=right|4,504||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72020)||2000 XH15|| align=right|14,9|| align=right|2,324|| align=right|0,160|| align=right|24,22|| align=right|3,543||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|72021 Yisunji||2000 XJ15|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,131|| align=right|7,09|| align=right|3,638||MBA||4. december 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(72022)||2000 XE22|| align=right|15,8|| align=right|2,347|| align=right|0,143|| align=right|6,79|| align=right|3,595||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72023)||2000 XE27|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,098|| align=right|7,08|| align=right|3,359||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72024)||2000 XY28|| align=right|16,0|| align=right|2,200|| align=right|0,112|| align=right|5,18|| align=right|3,264||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72025)||2000 XE29|| align=right|16,6|| align=right|2,228|| align=right|0,157|| align=right|7,56|| align=right|3,326||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72026)||2000 XO29|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,150|| align=right|10,31|| align=right|3,528||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72027)||2000 XX29|| align=right|16,1|| align=right|2,246|| align=right|0,067|| align=right|7,27|| align=right|3,366||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72028)||2000 XH30|| align=right|15,9|| align=right|2,300|| align=right|0,087|| align=right|5,17|| align=right|3,487||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72029)||2000 XY31|| align=right|16,1|| align=right|2,265|| align=right|0,150|| align=right|9,29|| align=right|3,408||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72030)||2000 XK33|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,049|| align=right|13,22|| align=right|3,778||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72031)||2000 XO34|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,096|| align=right|13,57|| align=right|4,143||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72032)||2000 XF35|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,218|| align=right|12,50|| align=right|4,067||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72033)||2000 XQ35|| align=right|14,4|| align=right|2,557|| align=right|0,058|| align=right|15,80|| align=right|4,089||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72034)||2000 XS35|| align=right|14,7|| align=right|2,334|| align=right|0,198|| align=right|24,87|| align=right|3,564||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72035)||2000 XR38|| align=right|15,4|| align=right|2,194|| align=right|0,067|| align=right|6,21|| align=right|3,250||MBA||6. december 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(72036)||2000 XM44|| align=right|13,9|| align=right|2,325|| align=right|0,278|| align=right|22,57|| align=right|3,544||MBA||9. december 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|72037 Castelldefels||2000 XN44|| align=right|15,5|| align=right|2,204|| align=right|0,186|| align=right|4,45|| align=right|3,272||MBA||10. december 2000||Begues||J. Manteca
|-
|(72038)||2000 XM48|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,109|| align=right|9,70|| align=right|3,566||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72039)||2000 XG49|| align=right|15,2|| align=right|2,252|| align=right|0,152|| align=right|7,30|| align=right|3,379||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72040)||2000 XH50|| align=right|15,0|| align=right|2,697|| align=right|0,155|| align=right|10,39|| align=right|4,428||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72041)||2000 XX53|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,041|| align=right|3,42|| align=right|3,751||MBA||15. december 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(72042)||2000 YA1|| align=right|15,5|| align=right|2,382|| align=right|0,143|| align=right|1,20|| align=right|3,675||MBA||17. december 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(72043)||2000 YR2|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,149|| align=right|7,15|| align=right|3,633||MBA||19. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72044)||2000 YH5|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,266|| align=right|6,20|| align=right|3,425||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72045)||2000 YJ6|| align=right|15,0|| align=right|2,242|| align=right|0,096|| align=right|4,51|| align=right|3,356||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72046)||2000 YV6|| align=right|14,9|| align=right|2,230|| align=right|0,130|| align=right|6,97|| align=right|3,330||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72047)||2000 YZ6|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,162|| align=right|4,31|| align=right|3,606||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72048)||2000 YC7|| align=right|15,3|| align=right|2,441|| align=right|0,062|| align=right|7,18|| align=right|3,813||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72049)||2000 YH7|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,067|| align=right|4,88|| align=right|3,626||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72050)||2000 YM7|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,080|| align=right|5,67|| align=right|3,778||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72051)||2000 YS7|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,203|| align=right|4,93|| align=right|4,226||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72052)||2000 YW7|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,111|| align=right|6,85|| align=right|3,798||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72053)||2000 YX7|| align=right|15,7|| align=right|2,238|| align=right|0,217|| align=right|7,94|| align=right|3,348||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72054)||2000 YB8|| align=right|16,0|| align=right|2,450|| align=right|0,103|| align=right|5,80|| align=right|3,835||MBA||21. december 2000||Farpoint||Gary Hug
|-
|(72055)||2000 YF8|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,136|| align=right|2,80|| align=right|3,465||MBA||22. december 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(72056)||2000 YT8|| align=right|16,2|| align=right|2,215|| align=right|0,173|| align=right|2,37|| align=right|3,296||MBA||19. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72057)||2000 YS9|| align=right|15,0|| align=right|2,456|| align=right|0,101|| align=right|7,97|| align=right|3,849||MBA||23. december 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(72058)||2000 YC15|| align=right|16,0|| align=right|2,401|| align=right|0,115|| align=right|2,81|| align=right|3,719||MBA||21. december 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|72059 Heojun||2000 YC16|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,133|| align=right|10,72|| align=right|3,629||MBA||21. december 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(72060)||2000 YG16|| align=right|15,5|| align=right|2,421|| align=right|0,138|| align=right|2,33|| align=right|3,765||MBA||23. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72061)||2000 YX16|| align=right|15,6|| align=right|2,231|| align=right|0,188|| align=right|6,97|| align=right|3,331||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72062)||2000 YR17|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,067|| align=right|5,27|| align=right|3,759||MBA||24. december 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(72063)||2000 YD18|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,098|| align=right|6,46|| align=right|3,430||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72064)||2000 YG19|| align=right|16,5|| align=right|2,292|| align=right|0,095|| align=right|2,53|| align=right|3,469||MBA||21. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72065)||2000 YM20|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,179|| align=right|4,68|| align=right|3,410||MBA||27. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72066)||2000 YX21|| align=right|14,0|| align=right|2,589|| align=right|0,053|| align=right|15,69|| align=right|4,165||MBA||29. december 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(72067)||2000 YX26|| align=right|14,4|| align=right|2,869|| align=right|0,166|| align=right|16,62|| align=right|4,858||MBA||25. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72068)||2000 YC29|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,142|| align=right|3,87|| align=right|3,336||MBA||31. december 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(72069)||2000 YD29|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,165|| align=right|2,52|| align=right|3,340||MBA||31. december 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(72070)||2000 YC33|| align=right|16,4|| align=right|2,252|| align=right|0,159|| align=right|0,77|| align=right|3,378||MBA||31. december 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; U. Babiaková
|-
|(72071)||2000 YO33|| align=right|15,9|| align=right|2,368|| align=right|0,139|| align=right|4,85|| align=right|3,644||MBA||31. december 2000||Piszkesteto||Piszkesteto
|-
|(72072)||2000 YS34|| align=right|14,8|| align=right|2,573|| align=right|0,207|| align=right|9,81|| align=right|4,126||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72073)||2000 YE35|| align=right|15,7|| align=right|2,277|| align=right|0,208|| align=right|6,00|| align=right|3,435||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72074)||2000 YV35|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,173|| align=right|6,66|| align=right|3,764||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72075)||2000 YN36|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,112|| align=right|5,34|| align=right|4,136||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72076)||2000 YO37|| align=right|16,3|| align=right|2,383|| align=right|0,156|| align=right|1,30|| align=right|3,679||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72077)||2000 YA38|| align=right|16,3|| align=right|2,169|| align=right|0,101|| align=right|1,10|| align=right|3,194||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72078)||2000 YJ39|| align=right|15,4|| align=right|2,222|| align=right|0,165|| align=right|7,13|| align=right|3,313||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72079)||2000 YR39|| align=right|15,9|| align=right|2,386|| align=right|0,068|| align=right|6,77|| align=right|3,685||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72080)||2000 YY39|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,137|| align=right|5,90|| align=right|3,599||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72081)||2000 YZ39|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,163|| align=right|1,52|| align=right|3,711||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72082)||2000 YG40|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,236|| align=right|2,51|| align=right|3,519||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72083)||2000 YP40|| align=right|16,8|| align=right|2,293|| align=right|0,094|| align=right|3,83|| align=right|3,471||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72084)||2000 YB41|| align=right|15,6|| align=right|2,330|| align=right|0,083|| align=right|5,93|| align=right|3,557||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72085)||2000 YH41|| align=right|16,0|| align=right|2,333|| align=right|0,133|| align=right|3,48|| align=right|3,563||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72086)||2000 YM41|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,057|| align=right|5,98|| align=right|3,632||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72087)||2000 YP41|| align=right|17,1|| align=right|2,269|| align=right|0,171|| align=right|2,89|| align=right|3,417||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72088)||2000 YZ41|| align=right|15,5|| align=right|2,273|| align=right|0,109|| align=right|4,57|| align=right|3,427||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72089)||2000 YP43|| align=right|16,2|| align=right|2,347|| align=right|0,043|| align=right|4,90|| align=right|3,596||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72090)||2000 YL45|| align=right|15,0|| align=right|2,356|| align=right|0,219|| align=right|7,39|| align=right|3,615||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72091)||2000 YY45|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,141|| align=right|5,79|| align=right|3,407||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72092)||2000 YD46|| align=right|17,0|| align=right|2,340|| align=right|0,102|| align=right|1,54|| align=right|3,580||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72093)||2000 YL46|| align=right|15,8|| align=right|2,389|| align=right|0,185|| align=right|2,13|| align=right|3,693||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72094)||2000 YM47|| align=right|15,1|| align=right|2,665|| align=right|0,143|| align=right|13,04|| align=right|4,349||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72095)||2000 YY47|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,142|| align=right|7,75|| align=right|4,170||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72096)||2000 YA48|| align=right|17,1|| align=right|2,223|| align=right|0,209|| align=right|4,36|| align=right|3,313||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72097)||2000 YL49|| align=right|15,2|| align=right|2,370|| align=right|0,096|| align=right|5,55|| align=right|3,647||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72098)||2000 YY49|| align=right|15,7|| align=right|2,373|| align=right|0,136|| align=right|6,74|| align=right|3,654||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72099)||2000 YQ50|| align=right|15,7|| align=right|2,297|| align=right|0,067|| align=right|5,58|| align=right|3,481||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72100)||2000 YA51|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,152|| align=right|7,39|| align=right|3,578||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72101)||2000 YB51|| align=right|16,9|| align=right|2,350|| align=right|0,192|| align=right|2,94|| align=right|3,603||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72102)||2000 YB52|| align=right|15,9|| align=right|2,410|| align=right|0,112|| align=right|1,82|| align=right|3,742||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72103)||2000 YK52|| align=right|16,1|| align=right|2,363|| align=right|0,171|| align=right|2,74|| align=right|3,632||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72104)||2000 YU52|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,167|| align=right|2,61|| align=right|3,705||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72105)||2000 YO53|| align=right|15,9|| align=right|2,399|| align=right|0,123|| align=right|1,82|| align=right|3,716||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72106)||2000 YD54|| align=right|15,6|| align=right|2,392|| align=right|0,113|| align=right|5,14|| align=right|3,699||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72107)||2000 YL54|| align=right|16,3|| align=right|2,641|| align=right|0,136|| align=right|2,29|| align=right|4,292||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72108)||2000 YT54|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,093|| align=right|3,82|| align=right|3,839||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72109)||2000 YF55|| align=right|15,4|| align=right|2,701|| align=right|0,005|| align=right|6,28|| align=right|4,439||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72110)||2000 YR55|| align=right|16,3|| align=right|2,318|| align=right|0,155|| align=right|5,56|| align=right|3,528||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72111)||2000 YH56|| align=right|16,6|| align=right|2,257|| align=right|0,101|| align=right|2,23|| align=right|3,391||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72112)||2000 YX57|| align=right|17,0|| align=right|2,360|| align=right|0,160|| align=right|1,15|| align=right|3,625||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72113)||2000 YO58|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,168|| align=right|0,89|| align=right|3,478||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72114)||2000 YJ60|| align=right|15,1|| align=right|2,471|| align=right|0,182|| align=right|5,17|| align=right|3,884||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72115)||2000 YQ61|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,125|| align=right|11,87|| align=right|4,446||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72116)||2000 YS62|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,130|| align=right|4,73|| align=right|3,774||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72117)||2000 YU62|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,107|| align=right|4,55|| align=right|3,536||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72118)||2000 YK63|| align=right|16,1|| align=right|2,404|| align=right|0,128|| align=right|1,50|| align=right|3,726||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72119)||2000 YL63|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|7,69|| align=right|3,737||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72120)||2000 YP63|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,126|| align=right|2,91|| align=right|3,812||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72121)||2000 YT63|| align=right|15,9|| align=right|2,320|| align=right|0,110|| align=right|6,15|| align=right|3,533||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72122)||2000 YV63|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,069|| align=right|6,09|| align=right|3,694||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72123)||2000 YP65|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,157|| align=right|4,64|| align=right|4,418||MBA||16. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72124)||2000 YX67|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,187|| align=right|7,91|| align=right|4,417||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72125)||2000 YP68|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,154|| align=right|2,36|| align=right|3,699||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72126)||2000 YQ68|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,100|| align=right|7,22|| align=right|4,479||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72127)||2000 YS71|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,144|| align=right|5,99|| align=right|3,500||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72128)||2000 YW72|| align=right|16,8|| align=right|2,205|| align=right|0,201|| align=right|3,99|| align=right|3,273||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72129)||2000 YP73|| align=right|16,2|| align=right|2,310|| align=right|0,130|| align=right|7,13|| align=right|3,510||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72130)||2000 YV74|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,110|| align=right|9,31|| align=right|4,229||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72131)||2000 YA75|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,049|| align=right|5,83|| align=right|3,458||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72132)||2000 YY75|| align=right|16,5|| align=right|2,226|| align=right|0,189|| align=right|3,50|| align=right|3,321||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72133)||2000 YB77|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,122|| align=right|7,94|| align=right|3,562||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72134)||2000 YL77|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,081|| align=right|3,01|| align=right|3,351||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72135)||2000 YS79|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,142|| align=right|1,30|| align=right|3,645||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72136)||2000 YG80|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,096|| align=right|4,81|| align=right|3,440||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72137)||2000 YT81|| align=right|16,3|| align=right|2,358|| align=right|0,236|| align=right|1,63|| align=right|3,620||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72138)||2000 YQ84|| align=right|15,9|| align=right|2,289|| align=right|0,104|| align=right|3,62|| align=right|3,462||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72139)||2000 YS84|| align=right|14,4|| align=right|2,434|| align=right|0,136|| align=right|3,87|| align=right|3,798||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72140)||2000 YD85|| align=right|14,6|| align=right|2,701|| align=right|0,253|| align=right|13,04|| align=right|4,439||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72141)||2000 YL85|| align=right|15,4|| align=right|2,390|| align=right|0,049|| align=right|7,27|| align=right|3,695||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72142)||2000 YS85|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,084|| align=right|5,23|| align=right|3,436||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72143)||2000 YQ86|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,200|| align=right|5,74|| align=right|3,612||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72144)||2000 YZ86|| align=right|16,2|| align=right|2,211|| align=right|0,125|| align=right|4,56|| align=right|3,288||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72145)||2000 YD87|| align=right|15,4|| align=right|2,469|| align=right|0,105|| align=right|7,30|| align=right|3,880||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72146)||2000 YV87|| align=right|16,8|| align=right|2,354|| align=right|0,116|| align=right|3,42|| align=right|3,612||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72147)||2000 YP90|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,173|| align=right|4,55|| align=right|3,596||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72148)||2000 YY91|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,172|| align=right|2,09|| align=right|3,598||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72149)||2000 YX92|| align=right|16,1|| align=right|2,395|| align=right|0,126|| align=right|3,19|| align=right|3,706||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72150)||2000 YO93|| align=right|15,1|| align=right|2,431|| align=right|0,133|| align=right|7,45|| align=right|3,790||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72151)||2000 YL96|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,076|| align=right|2,68|| align=right|4,182||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72152)||2000 YY96|| align=right|16,9|| align=right|2,385|| align=right|0,153|| align=right|0,77|| align=right|3,683||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72153)||2000 YE97|| align=right|16,3|| align=right|2,332|| align=right|0,160|| align=right|0,89|| align=right|3,560||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72154)||2000 YY97|| align=right|16,0|| align=right|2,312|| align=right|0,172|| align=right|0,74|| align=right|3,515||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72155)||2000 YM98|| align=right|15,4|| align=right|2,684|| align=right|0,152|| align=right|2,69|| align=right|4,397||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72156)||2000 YJ99|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,269|| align=right|3,28|| align=right|3,521||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72157)||2000 YR99|| align=right|16,7|| align=right|2,372|| align=right|0,206|| align=right|1,29|| align=right|3,652||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72158)||2000 YU99|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,199|| align=right|4,66|| align=right|3,766||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72159)||2000 YY101|| align=right|16,1|| align=right|2,385|| align=right|0,061|| align=right|7,69|| align=right|3,684||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72160)||2000 YH102|| align=right|15,8|| align=right|2,295|| align=right|0,048|| align=right|6,40|| align=right|3,476||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72161)||2000 YZ102|| align=right|13,6|| align=right|3,105|| align=right|0,200|| align=right|16,85|| align=right|5,471||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72162)||2000 YK103|| align=right|14,9|| align=right|2,646|| align=right|0,065|| align=right|9,14|| align=right|4,304||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72163)||2000 YG104|| align=right|14,3|| align=right|2,629|| align=right|0,087|| align=right|15,00|| align=right|4,262||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72164)||2000 YL104|| align=right|14,6|| align=right|2,535|| align=right|0,113|| align=right|13,26|| align=right|4,037||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72165)||2000 YJ105|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,231|| align=right|5,94|| align=right|4,078||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72166)||2000 YL105|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,156|| align=right|4,88|| align=right|4,342||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72167)||2000 YX106|| align=right|14,2|| align=right|2,669|| align=right|0,165|| align=right|14,94|| align=right|4,360||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72168)||2000 YL107|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,214|| align=right|1,57|| align=right|3,460||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72169)||2000 YW107|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,081|| align=right|5,95|| align=right|3,856||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72170)||2000 YU108|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,239|| align=right|3,77|| align=right|3,618||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72171)||2000 YW108|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,135|| align=right|2,63|| align=right|4,177||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72172)||2000 YB109|| align=right|15,9|| align=right|2,311|| align=right|0,170|| align=right|5,42|| align=right|3,513||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72173)||2000 YC109|| align=right|16,7|| align=right|2,274|| align=right|0,126|| align=right|1,80|| align=right|3,429||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72174)||2000 YO109|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,153|| align=right|7,44|| align=right|3,624||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72175)||2000 YD110|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,130|| align=right|3,47|| align=right|4,198||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72176)||2000 YQ110|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,099|| align=right|6,92|| align=right|3,621||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72177)||2000 YR110|| align=right|15,5|| align=right|2,371|| align=right|0,159|| align=right|3,56|| align=right|3,651||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72178)||2000 YE113|| align=right|16,5|| align=right|2,263|| align=right|0,130|| align=right|6,35|| align=right|3,404||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72179)||2000 YH113|| align=right|16,6|| align=right|2,192|| align=right|0,154|| align=right|1,73|| align=right|3,245||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72180)||2000 YT114|| align=right|16,2|| align=right|2,374|| align=right|0,108|| align=right|2,86|| align=right|3,656||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72181)||2000 YU115|| align=right|16,4|| align=right|2,222|| align=right|0,135|| align=right|4,71|| align=right|3,312||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72182)||2000 YZ115|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,154|| align=right|3,46|| align=right|3,725||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72183)||2000 YB117|| align=right|15,8|| align=right|2,367|| align=right|0,159|| align=right|3,29|| align=right|3,641||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72184)||2000 YH117|| align=right|15,3|| align=right|2,184|| align=right|0,177|| align=right|4,99|| align=right|3,227||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72185)||2000 YK117|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,165|| align=right|5,76|| align=right|3,785||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72186)||2000 YH118|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,130|| align=right|7,73|| align=right|4,525||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72187)||2000 YM120|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,095|| align=right|5,03|| align=right|3,518||MBA||19. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72188)||2000 YU120|| align=right|13,7|| align=right|2,690|| align=right|0,118|| align=right|13,52|| align=right|4,411||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72189)||2000 YA121|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,094|| align=right|5,86|| align=right|3,476||MBA||21. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72190)||2000 YG124|| align=right|16,3|| align=right|2,291|| align=right|0,059|| align=right|5,46|| align=right|3,467||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72191)||2000 YT125|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,149|| align=right|14,95|| align=right|4,584||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72192)||2000 YZ125|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,075|| align=right|7,69|| align=right|3,548||MBA||29. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72193)||2000 YX127|| align=right|16,3|| align=right|2,452|| align=right|0,177|| align=right|1,40|| align=right|3,838||MBA||29. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72194)||2000 YA128|| align=right|15,4|| align=right|2,612|| align=right|0,102|| align=right|5,44|| align=right|4,220||MBA||29. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72195)||2000 YD128|| align=right|15,9|| align=right|2,384|| align=right|0,206|| align=right|2,95|| align=right|3,680||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72196)||2000 YO128|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,100|| align=right|7,52|| align=right|3,443||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72197)||2000 YT128|| align=right|15,9|| align=right|2,298|| align=right|0,163|| align=right|5,15|| align=right|3,482||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72198)||2000 YY129|| align=right|16,1|| align=right|2,301|| align=right|0,054|| align=right|9,66|| align=right|3,490||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72199)||2000 YM132|| align=right|14,7|| align=right|2,739|| align=right|0,144|| align=right|11,52|| align=right|4,532||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72200)||2000 YQ132|| align=right|14,6|| align=right|2,797|| align=right|0,175|| align=right|15,62|| align=right|4,678||MBA||30. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72201)||2000 YX132|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,150|| align=right|1,82|| align=right|3,785||MBA||30. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72202)||2000 YY132|| align=right|15,0|| align=right|2,746|| align=right|0,108|| align=right|8,56|| align=right|4,549||MBA||30. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72203)||2000 YJ133|| align=right|14,8|| align=right|2,548|| align=right|0,122|| align=right|14,99|| align=right|4,067||MBA||31. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72204)||2000 YV133|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,296|| align=right|5,16|| align=right|3,584||MBA||31. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72205)||2000 YO137|| align=right|16,1|| align=right|2,256|| align=right|0,189|| align=right|7,71|| align=right|3,389||MBA||23. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72206)||2000 YL139|| align=right|15,9|| align=right|2,418|| align=right|0,172|| align=right|4,75|| align=right|3,758||MBA||27. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72207)||2000 YM139|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,198|| align=right|3,65|| align=right|4,134||MBA||27. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72208)||2000 YP139|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,034|| align=right|14,09|| align=right|4,073||MBA||27. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(72209)||2000 YD143|| align=right|15,9|| align=right|2,345|| align=right|0,104|| align=right|6,33|| align=right|3,590||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(72210)||2001 AK|| align=right|16,1|| align=right|2,535|| align=right|0,114|| align=right|3,48|| align=right|4,036||MBA||1. januar 2001||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(72211)||2001 AS|| align=right|15,8|| align=right|2,547|| align=right|0,062|| align=right|4,95|| align=right|4,065||MBA||2. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72212)||2001 AT|| align=right|15,8|| align=right|2,388|| align=right|0,163|| align=right|2,00|| align=right|3,690||MBA||2. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72213)||2001 AU|| align=right|14,9|| align=right|2,837|| align=right|0,107|| align=right|3,87|| align=right|4,777||MBA||2. januar 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(72214)||2001 AM3|| align=right|15,9|| align=right|2,675|| align=right|0,014|| align=right|4,23|| align=right|4,374||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72215)||2001 AJ4|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,114|| align=right|7,30|| align=right|3,621||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72216)||2001 AG5|| align=right|15,8|| align=right|2,414|| align=right|0,137|| align=right|2,80|| align=right|3,749||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72217)||2001 AQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,677|| align=right|0,128|| align=right|10,40|| align=right|4,380||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72218)||2001 AL6|| align=right|16,1|| align=right|2,405|| align=right|0,090|| align=right|5,84|| align=right|3,728||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72219)||2001 AC7|| align=right|15,9|| align=right|2,391|| align=right|0,054|| align=right|9,84|| align=right|3,698||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72220)||2001 AJ9|| align=right|16,3|| align=right|2,229|| align=right|0,129|| align=right|5,13|| align=right|3,327||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72221)||2001 AY9|| align=right|15,5|| align=right|2,201|| align=right|0,163|| align=right|2,71|| align=right|3,264||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72222)||2001 AD10|| align=right|16,1|| align=right|2,594|| align=right|0,038|| align=right|1,51|| align=right|4,178||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72223)||2001 AM10|| align=right|16,1|| align=right|2,392|| align=right|0,105|| align=right|5,80|| align=right|3,698||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72224)||2001 AN11|| align=right|16,2|| align=right|2,529|| align=right|0,031|| align=right|2,02|| align=right|4,022||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72225)||2001 AP12|| align=right|16,3|| align=right|2,243|| align=right|0,171|| align=right|5,48|| align=right|3,358||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72226)||2001 AJ13|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,188|| align=right|2,75|| align=right|3,573||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72227)||2001 AA14|| align=right|16,6|| align=right|2,310|| align=right|0,112|| align=right|4,32|| align=right|3,511||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72228)||2001 AR14|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,059|| align=right|9,87|| align=right|4,253||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72229)||2001 AK15|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,081|| align=right|12,47|| align=right|3,803||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72230)||2001 AN15|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,184|| align=right|5,25|| align=right|3,699||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72231)||2001 AC16|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,147|| align=right|2,71|| align=right|3,779||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72232)||2001 AD16|| align=right|16,2|| align=right|2,306|| align=right|0,117|| align=right|7,33|| align=right|3,502||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72233)||2001 AJ16|| align=right|14,7|| align=right|2,161|| align=right|0,068|| align=right|2,72|| align=right|3,177||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72234)||2001 AR16|| align=right|15,0|| align=right|2,464|| align=right|0,140|| align=right|7,10|| align=right|3,866||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72235)||2001 AA17|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,161|| align=right|2,29|| align=right|3,537||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72236)||2001 AD19|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,204|| align=right|7,90|| align=right|4,518||MBA||4. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(72237)||2001 AX20|| align=right|16,1|| align=right|2,205|| align=right|0,102|| align=right|3,23|| align=right|3,273||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72238)||2001 AE21|| align=right|16,1|| align=right|2,270|| align=right|0,167|| align=right|1,88|| align=right|3,419||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72239)||2001 AF21|| align=right|15,6|| align=right|2,410|| align=right|0,063|| align=right|7,89|| align=right|3,741||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72240)||2001 AL21|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,068|| align=right|3,76|| align=right|3,750||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72241)||2001 AN23|| align=right|16,0|| align=right|2,586|| align=right|0,084|| align=right|6,89|| align=right|4,158||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72242)||2001 AT23|| align=right|15,4|| align=right|2,475|| align=right|0,078|| align=right|3,48|| align=right|3,892||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72243)||2001 AW24|| align=right|16,3|| align=right|2,354|| align=right|0,164|| align=right|5,66|| align=right|3,612||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72244)||2001 AH25|| align=right|13,9|| align=right|2,742|| align=right|0,106|| align=right|10,31|| align=right|4,539||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72245)||2001 AS25|| align=right|16,4|| align=right|2,257|| align=right|0,113|| align=right|6,87|| align=right|3,390||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72246)||2001 AL26|| align=right|15,0|| align=right|2,434|| align=right|0,076|| align=right|7,33|| align=right|3,796||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72247)||2001 AH27|| align=right|16,4|| align=right|2,303|| align=right|0,166|| align=right|7,93|| align=right|3,494||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72248)||2001 AL28|| align=right|15,2|| align=right|2,306|| align=right|0,243|| align=right|24,97|| align=right|3,500||MBA||6. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72249)||2001 AX28|| align=right|16,0|| align=right|2,253|| align=right|0,145|| align=right|4,33|| align=right|3,382||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(72250)||2001 AO29|| align=right|15,2|| align=right|2,325|| align=right|0,077|| align=right|7,75|| align=right|3,545||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov